L'Opéra de quat'sous (en allemand, Die Dreigroschenoper) est une pièce de théâtre musicale allemande de Bertolt Brecht et Kurt Weill, créée en 1928 à Berlin.

Elle a donné son nom à plusieurs adaptations au cinéma et à la télévision, dont :
 L'Opéra de quat'sous de Georg Wilhelm Pabst sorti en 1931
 L'Opéra de quat'sous de Wolfgang Staudte sorti en 1963

Notes et références